El Torneig de Nottingham 2021, oficialment conegut com a Viking Open Nottingham 2021 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany als WTA 250 de la WTA. La desena edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 13 de juny de 2021 al Nottingham Tennis Centre de Nottingham, Regne Unit.

La tennista britànica Johanna Konta va esdevenir la primera tennista local en guanyar un títol al Regne Unit.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
WTA Tour 2021